Бргат може бити:

 Горњи Бргат, насељено мјесто у општини Жупа дубровачка
 Доњи Бргат, насељено мјесто у општини Жупа дубровачка